Andorra
 Sint-Christoffelkerk (Anyós)

België
 Sint-Jozef en Sint-Christoffelkerk
 Sint-Christoffelkerk (Brugge)
 Église Saint-Christophe (Celles)
 Sint-Christoffelkerk (Charleroi)
 Église Saint-Christophe (Fontaine-l'Évêque)
 Sint-Christoffelkerk (Evergem)
 Église Saint-Christophe (Hannuit)
 Église Saint-Christophe (Hanzinelle)
 Sint-Christoffelkerk (Londerzeel)
 Sint-Christoffelkerk (Luik)
 Église Saint-Christophe (Marbaix-la-Tour)
 Église Saint-Christophe (Montignies-Saint-Christophe)
 Sint-Martinus en Sint-Christoffelkerk
 Église Saint-Christophe et Saint-Joseph
 Sint-Christoffelkerk (Opgrimbie)
 Sint-Christoffelkerk (Pierkenshoek)
 Sint-Christoffelkerk (Pollare)
 Église Saint-Christophe (Raatshoven)
 Sint-Christoffelkerk (Runkst)
 Sint-Christoffelkerk (Scheldewindeke)
 Église Saint-Christophe (Tertre)

Duitsland
 Sint-Christoffelkerk (Mainz)
 
Frankrijk
 Kathedraal Saint-Christophe
 Église Saint-Christophe (Créteil)
 Église Saint-Christophe (Rahling)

Nederland
 Sint-Christoffelkathedraal (Roermond)
 Christoforuskerk (Schagen)
 Sint-Christoffelkerk (Aalst) (Waalre)

Christoffelkerk